Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Олену Дементьєву з рахунком 6–1, 6–1.

На цьому турнірі вперше відбувся поєдинок між Вільямс і Марією Шараповою. Вільямс перемогла в четвертому колі у двох сетах.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

NASDAQ-100
NASDAQ-100 Open 2004